Bolschakowo () ist ein russischer Ortsname:
 Bolschakowo, Siedlung und Sitz einer Landgemeinde im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Groß Skaisgirren, 1938–1946 Kreuzingen, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Bolschakowo, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Groß Mixeln, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Bolschakowo (Karelien), Dorf in der Republik Karelien
 Bolschakowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Bolschakowo (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien
 Bolschakowo (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk
 Bolschakowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Bolschakowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir